Termenul „Garett” se poate referi la:

David Garrett (n.1980-Aachen) considerat ca unul dintre cei mai buni violoniști contemporani din lume
Locul 10 -Festivalul Internațional Cerbul de Aur  „Nu-ți spun adio”, interpret Garett Wall (Irlanda)
Garett Maggart, (n.1969) actor nord american
Garett Argianas, metereolog american
Garette Ratliff Henson (n.1980) actor nord american
Almeida Garrett (1799 - 1854) - scriitor portughez

Denumiri geografice din SUA
 Garrett, Illinois
 Garrett, Indiana
 Garrett, Pennsylvania
 Garrett, Texas
 Garrett, Washington
 Garrett County, Maryland